Als homogene Differentialgleichung werden in der Mathematik zwei unterschiedliche Typen von Differentialgleichungen bezeichnet:

Ähnlichkeitsdifferentialgleichungen
Lineare homogene Differentialgleichungen